Еспита има више значења:

 Општина Еспита (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Еспита (Еспита, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику